Клинтон — это деревня в округе Ленави в районе Ирландских холмов штата Мичиган, США. Деревня расположена в Клинтоне.

И деревня, и городок названы в честь де Витта Клинтона, губернатора Нью-Йорка с 1817 по 1823 год. Нынешний президент совета Клинтон - Дорис Кемнер.

География 
По данным Бюро переписи населения США, деревня имеет общую площадь 1,87 квадратных миль (4,87 км²), из которых 1,84 квадратных мили (4,77 км²) — это земля, а 0,04 квадратных мили (0,10 км²) — вода.

Демография

История 
Клинтон был включен в состав США как деревня в 1837 году.

Образование 
У Клинтона есть школьная система (общественные школы Клинтона), в которой примерно 1200 учеников посещают классы PreK-12.

Достопримечательности 
Железнодорожный музей Southern Michigan Railroad Society в Клинтоне, штат Мичиган, США.

Основные магистрали 
 США 12
 M-52 (пересечение дороги к западу от Клинтона)

Ссылки 
 Деревня Клинтон 
   Историческое общество Клинтона

Примечания 

Населённые пункты округа Ленави